Михаил Наконечный:
 Наконечный, Михаил Алексеевич (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.
 Наконечный, Михаил Васильевич (род. 1961) — архиерей Русской православной церкви, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
 Наконечный, Михаил Григорьевич (1921—1996) — полный кавалер ордена Славы.